Церковь Святой Преподобной Великомученицы Евдокии (Евдокиевская церковь, Евдокиинская церковь, церковь во имя святой Евдокии) — православные храмы:

 Церковь Святой Преподобной Великомученицы Евдокии — в Казани.
 Евдокиевская церковь — в Липецке.
 Евдокиевская церковь — в станице Маньково-Берёзовской Ростовской области.
 Евдокиевская церковь — в селе Сизая Красноярского края.
 Евдокиевская церковь — в Ташле, Ставропольский край (не сохранилась).

См. также 
 Евдокиевское кладбище